Карел Михал (настоящее имя — Павел Букса; 28 декабря 1932, Прага, Чехословакия — 30 июня 1984, Берн, Швейцария) — чешский писатель.

Биография 
Павел Букса родился в 1932 году в Праге в семье врачей. В 1951 году он закончил гимназию. После этого работал слесарем, каменщиком, дорожным рабочим, инспектором строительных работ. В 1952 году поступил на факультет медицины в Пражском университете, но ушёл оттуда, не доучившись. Отслужил два года в армии. После демобилизации в 1959 году занялся литературой: опубликовал сатирический рассказ под псевдонимом Карел Михал, подобранным по телефонному справочнику. В 1961 году вышли сборник рассказов «Призраки в будний день» и детективная повесть «Шаг в сторону». Обе книги имели большой успех.

Михал стал редактором одного из издательств, позже — редактором журнала «Литературные новости». В 1966 году вышел его исторический роман «Честь и слава» об эпохе Тридцатилетней войны, который критики признают новаторским. В 1967 году была опубликована вторая детективная повесть — «Гипсовая дама» (её действие происходит в конце 1920-х годов). Однако успешная писательская карьера Михала оборвалась уже в 1968 году: он отказался поддержать интервенцию стран Варшавского договора и был вынужден эмигрировать. С этого момента Михал жил в Швейцарии, где работал сначала ночным сторожем, потом преподавателем в гимназии. В писательстве он ограничился короткой прозой. В 1977 году вышла его последняя книга — сборник рассказов «Родной край».

В 1984 году Михал застрелился в гостиничном номере в Берне. Существует мнение, что это был несчастный случай. В 2008 году тело писателя было перезахоронено на родине.

Рассказы 
На русский язык были переведены и изданы шесть рассказов автора:

«Как Прыщику счастье привалило» (пер. Н. Аросевой);

«Баллада о чердачнике» (пер. Н. Аросевой);

«Чрезвычайное происшествие» (1961) (пер. В. Чешихиной);

«Сильная личность» (пер. С. Пархомовской);

«Кокеш» (1961) (пер. Н. Аросевой);

«Домовой мостильщика Гоуски» (пер. И. Чернявской).

Экранизации 
В 1968 году на экраны вышел фильм «Честь и слава» режиссёра Гинека Бочана — экранизация одноимённого романа Михала.

Примечания

Ссылки 
 Страна фантазии Карла Михала
 Бегство от «памяти жанра»: стратегии идеологизации и деидеологизации в чешской исторической прозе

Писатели Чехии
Застрелившиеся в Швейцарии